Lepădatu ist der Familienname folgender Personen:

 Florea Lepădatu (1926–1981), rumänische Skilangläuferin
 Victoria Lepădatu (* 1971), rumänische Ruderin